Corni se poate referi la:

Corni, Botoșani
Corni, Dâmbovița
Corni, Galați
Corni, Maramureș
Corni, Neamț
Corni, Suceava
Corni di Canzo (Coarne de Canzo), un munte din nordul Italiei

Altele 
 Râul Corni (dezambiguizare)

Vezi și 
 Cornu (dezambiguizare)
 Cornea (dezambiguizare)
 Cornetu (dezambiguizare)
 Cornești (dezambiguizare)
 Cornățel (dezambiguizare)
 Corneanu (dezambiguizare)
 Cornescu (nume de familie)

Toponime românești